Bethlen ist der Familienname folgender Personen:

 András Bethlen (1847–1898), ungarischer Politiker
 Gabriel Bethlen (1580–1629), Fürst von Siebenbürgen

 Kata Bethlen (1700–1759), ungarische Förderin des protestantischen Glaubens in Siebenbürgen und Schriftstellerin des Barock
 Miklós Bethlen (1642–1716), Politiker und Schriftsteller aus Siebenbürgen

Bethlen ist außerdem
 der deutsche und ungarische Name der Stadt Beclean in Rumänien
 der Name des siebenbürgisch-ungarischen Adelsgeschlechts Bethlen